Tempo puede referirse a:

 Tempo, velocidad con que debe ejecutarse una pieza de música; 
 Tempo, concepto de ventaja o desventaja de turnos en ajedrez; 
 Tempo, cantante puertorriqueño de rap y reguetón;  
 Ford Tempo, modelo de automóvil; 
 MTV Tempo, un canal caribeño; o
 Svetozar Vukmanović Tempo, un militar y político yugoslavo del siglo XX.